Job kan betyde flere ting:
 Job (Bibelen) – en person i Jobs Bog i Det Gamle Testamente i Bibelen.
 Job (lønarbejde) – lønnet arbejde.
 Job (fransk kommune)
 Jacques Marie Gaston Onfroy de Bréville - Fransk tegner kendt som Job.